Barnängen kan syfta på:

Barnängen – ett före detta fabriksområde i Stockholm.
Barnängens flickhem – ett före detta flickhem i Stockholm.
Barnängen, Hallstahammar – en stadsdel i Hallstahammar
Barnängens koloniträdgårdsförening – en koloniträdgård i Stockholm
Barnängens manufaktur – textilfabrik på området Barnängen
 Barnängens herrgård – en herrgård
Barnängens Tekniska Fabrik – ett kemitekniskt företag i Stockholm, främst känt för sina tvålar